

Persone 
Alberto D'Amico – cantautore italiano
Anna D'Amico – cantante italiana
Antonio D'Amico – stilista italiano
Brenna D'Amico – attrice statunitense
Carlo D'Amico – militare italiano
Claudio D'Amico – politico italiano
Dargen D'Amico – rapper italiano, nipote di Tano
Diego D'Amico – docente e politico italiano
Domitilla D'Amico – doppiatrice italiana
Emanuela D'Amico – doppiatrice italiana
Errico D'Amico – politico italiano
Fedele D'Amico – musicologo italiano
Gaetano D'Amico – doppiatore e attore italiano
Gerardo D'Amico – giornalista e scrittore italiano
Gualtiero d'Amico – nobile italiano
Hank D'Amico – clarinettista e sassofonista statunitense
Ignazio d'Amico – vescovo cattolico italiano
Ilaria D'Amico – conduttrice televisiva italiana
Italo D'Amico – ufficiale e aviatore italiano
Jackie D'Amico – criminale statunitense
Luigi Filippo D'Amico – regista, sceneggiatore e scrittore italiano, nipote di Silvio
Margherita D'Amico – scrittrice e giornalista italiana
Mario D'Amico – autore televisivo italiano
Masolino D'Amico – critico teatrale italiano
Matteo D'Amico – compositore italiano
Michele D'Amico – politico italiano
Natale D'Amico – politico italiano
Nicolò D'Amico – accademico e astrofisico italiano
Patricio D'Amico – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
Pietro D'Amico – magistrato italiano
Roberto D'Amico – bobbista italiano
Rudy D'Amico – allenatore di pallacanestro statunitense
Santo D'Amico – fumettista italiano
Silvia D'Amico – attrice italiana
Silvio D'Amico – critico e teorico teatrale italiano
Suso Cecchi D'Amico – sceneggiatrice italiana
Tano D'Amico – fotografo italiano
Vincenzo D'Amico – calciatore italiano
Vito D'Amico – politico italiano
William d'Amico – bobbista statunitense

Altro
D'Amico – famiglia nobiliare italiana
D'Amico International Shipping – società di navigazione lussemburghese
D'Amico UM Tools – squadra maschile italiana di ciclismo su strada